Гоайнш:

 Гоайнш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Гоайнш — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Брага.